Goleši je lahko:
 Goleši Žumberački (Hrvaška)
 Goleši (Bosna in Hercegovina)